Arthur Koestler (1905-1983), romancier, journaliste et essayiste hongrois, naturalisé britannique ;
 (75063) Koestler est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;